Helike fou una colònia cartaginesa a la península Ibèrica. La ciutat d'Helike ha estat identificada amb Elx,
i amb Elche de la Sierra.
Des del 237 aC, els bàrcides decideixen ampliar el seu domini sobre Ibèria per raons econòmiques i estratègiques, doncs Cartago necessitava amb urgència els metalls preciosos de les conques mineres de Sierra Morena perquè les seues arques havien quedat buides després de la Primera Guerra Púnica i calia reclutar mercenaris hispans per als seus minvats exèrcits. El control militar de la Península era absolutament imprescindible a fi que Cartago pogués frenar la penetració romana, i els bàrcides van fundar Cartago Nova, Akra Leuka i Helike.

La batalla d'Helike de l'any 228 aC, Amílcar Barca va posar setge a Ilici

o Helike,
i els contestans van rebre l'ajut d'Oretans, Òlcades i Vetons.
i Orisson, cap dels oretans, veient la clara inferioritat del seu exèrcit davant el d'Amílcar Barca, i en virtut dels seus pactes es va acostar amb el seu contingent al campament cartaginès, i en el moment adient va col·locar feixos de palla cremant a les banyes dels bous que tiraven dels carros posant als animals en primera línia i avançant cap a l'enemic. Els animals van envestir l'exèrcit cartaginès que malgrat la seva superioritat numèrica va veure com la resta de les tropes iberes atacaven. En la fugida, Amílcar Barca va morir ofegat al Vinalopó.

Referències

Vegeu també 
 Península Ibèrica cartaginesa

Ciutats cartagineses
Península ibèrica cartaginesa
Colònies fenícies